Член семьи:
 Член семьи — человек, являющийся частью семьи, связанный общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. См. Родство.
 Член семьи (фильм) () — драма Дэвида Мэддена с Робертом Кэррадайном в главной роли (США, 1994).
См. также
 Члены королевской семьи — сериал телеканала E! (США, 2015—2018).